

Anno 
 389 o 389 a.C.

Codici 
 389 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Tokyo, nella prefettura di Tokyo, in Giappone, nel periodo anteriore al 1938

Matematica 
 389 – numero